La Fundación Perdana del Liderazgo es una organización no gubernamental (ONG) encabezada por el ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad. El objetivo de esta organización es crear un mayor entendimiento y cooperación entre las diferentes religiones, culturas y estilos de vida. Uno de sus principales objetivos es hacer un llamado a los líderes mundiales para la criminalización de la guerra.

Enlaces externos 
 Portal de la Fundación Perdana del Liderazgo

Perdada del Liderazgo
Putrajaya